Boil steht für
 Boil (Band), dänische Progressive- und Alternative-Rock-Band
 Boil (Bulgarien), Ortschaft
 Bulgarische Adlige, siehe Bojaren#Boljaren_bei_den_Bulgaren
 Itschirgu-Boil, bulgarischer Titel

Siehe auch:
 The Boil
 Boilie
 Beul
 Boyle